Симон Елизарович Сургуладзе (, ) — грузинский политик, член Социал-демократической партии Грузии, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Родился в крестьянской семье, получил среднее образование. Работал в Батуме, вступил в социал-демократическое движение. Был членом РСДРП. Участвовал в демонстрациях и забастовках, проводимых в Батуме. Активный участник революционного движения в Гурии в 1905 году. После поражения революции, во время реакции 1906—1908 годов продолжил революционную деятельность в Аджарии-Гурии подпольно, был командиром красных отрядов Лихаури, членом секретной военной организации Гурии.

Член Национального совета Грузии, подписал Акт о независимости Грузии. 12 марта 1919 года избран членом Учредительного собрания Грузии.

Умер в 1920 году от испанки. Примерно в то же время умерла его жена Аннет. Осталось трое детей, Тамар, Мамия и Люба.

Похоронен на Лихаурском кладбище.

Литература 
ხვადაგიანი ი. «საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919» გვ. 370— საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016 ISBN 978-9941-0-9318-0

Примечания

Ссылки 
საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921)

სიმონ სურგულაძე

Члены Учредительного собрания Грузии
Умершие от испанского гриппа